Ноли де Кастро () — государственный и политический деятель Филиппин. Занимал должность вице-президента страны с 2004 по 2010 год.

Биография 
Родился 6 июля 1949 года в Поле, Восточный Миндоро. Ноли де Кастро — журналист по профессии, долгое время работал ведущим теленовостей и радиокомментатором. В 2001 году был избран в Сенат Филиппин, а в 2004 году стал вице-президентом страны. Он является первым независимым кандидатом, получившим наибольшее количество голосов в филиппинских сенаторских выборах. Также является первым беспартийным вице-президентом в истории страны. После ухода из политики в июне 2010 года, он вернулся работать на телевидение.

Ссылки 
 Ноли де Кастро на сайте ovp.gov.ph

Вице-президенты Филиппин
Сенаторы Филиппин